Vox – hiszpańska prawicowa partia polityczna
 VOX – niemiecka stacja telewizyjna
 Vox – polski zespół muzyczny
 Vox FM – polska stacja radiowa
 VOX – aktywacja głosowa w krótkofalówkach
 Grupa Kapitałowa Vox – grupa kapitałowa
 Vox – angielski producent wzmacniaczy muzycznych, jak również elektrycznych organów i gitar
 Vox – płyta Andreasa Vollenweidera